Osoby o tym nazwisku:
 Isabelle Fuhrman – amerykańska aktorka
 Kazimierz Fuhrman – polski oficer, cichociemny
 Roman Fuhrman – rosyjski radca stanu i wysoki urzędnik